Kim Yong-hwan est un homme politique sud-coréen.
Kim Yong-hwan est un dessinateur sud-coréen.
Kim Yong Hwan est un homme politique nord-coréen.
Kim Yong-Hwan (né le ) est un athlète sud-coréen
Kim Yong-hwan (né le ) est un footballeur sud-coréen.